Karaby församling kan syfta på:

 Karaby församling, tidigare församling i Skara stift
 Västra Karaby församling, tidigare församling i Lunds stift
 Östra Karaby församling, tidigare församling i Lunds stift